Reismühle steht für:

 ein Synonym für Schälmühle

Ortsname:

 Obere Reismühle, Ortsteil der Stadt Harburg, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Reismühle (Ederheim), Ortsteil der Gemeinde Ederheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Reismühle, hist. Name von Reismühl, Ortsteil der Gemeinde Gauting, Landkreis Starnberg, Bayern
 Reismühle (Gerzen), Ortsteil der Gemeinde Gerzen, Landkreis Landshut, Bayern
 Reismühle (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Reismühle (Mühlhausen), Ortsteil der Gemeinde Mühlhausen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Reismühle (Runding), Ortsteil der Gemeinde Runding, Landkreis Cham, Bayern
 Reismühle (Schorndorf), Ortsteil der Stadt Schorndorf (Oberpfalz), Landkreis Cham, Bayern
 Untere Reismühle, Ortsteil der Stadt Harburg, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Weitere:
 Reismühle in Imota, Nigeria
 Rickmers Reismühle, Bremen